Ross Brown (ur. 1981) – australijski wioślarz
 Ross Brown (1934–2014) – nowozelandzki rugbysta